Mandrake - personagem dos quadrinhos
Ou ainda:
 MandrakeSoft
 Mandrake (série de televisão)
 Mandrake (telefilme)
 Mandrake (álbum)
 Mandrake the Magician (seriado)

Ver também

Desambiguação